

Zmarli 
 Forbas, król-archont Aten
 Muwang, chiński władca z dynastii Zhou